Drien Rampak (Arongan Lambalek), een plaats in Indonesië
Drien Rampak (Johan Pahlawan), een plaats in Indonesië